Bus Stop (auch: Bus-Stop bzw. Busstop) steht für:

 Bus Stop (Film), Komödie von William Inge (1956)
 Bus Stop (Band), britische Dance-Band (1998–2002)
 Bus Stop (Lied), Lied der Hollies
 Bus Stop (Tanz), Partytanz

Siehe auch:
 Haltestelle